Соревнования по волейболу на IV Панамериканских играх проходили с 21 апреля по 4 мая 1963 года в Сан-Паулу (Бразилия) с участием 8 мужских и 3 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные Бразилии.

Команды-участницы

Мужчины 
 Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Канада, Мексика, США, Уругвай, Чили.

Женщины 
 Бразилия, Мексика, США.

Система проведения турнира 
8 команд-участниц у мужчин на предварительном этапе разбиты на две группы. По три лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е.

3 команды-участницы у женщин провели двухкруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа А 

 22 апреля: США — Уругвай 3:0 (15:8, 15:9, 15:13); Аргентина — Мексика 3:1 (12:15, 15:13, 15:10, 15:-).
 24 апреля: Аргентина — Уругвай 3:0 (16:14, 15:9, 15:3); США — Мексика 3:0 (15:12, 16:14, 15:7).
 26 апреля: США — Аргентина 3:0 (15:7, 15:11, 15:9); Уругвай — Мексика 3:1 (15:8, 15:17, 15:13, 15:5).

Группа В 

 21 апреля: Бразилия — Канада 3:0 (15:0, 15:4, 15:5); Чили — Венесуэла 3:1 (15:12, 15:11, 14:16, 15:12).
 23 апреля: Чили — Канада 3:2 (13:15, 15:9, 10:15, 15:5, 15:9); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:11, 15:7, 15:1).
 25 апреля: Венесуэла — Канада 3:0 (15:4, 15:13, 15:13); Бразилия — Чили 3:0 (15:6, 15:2, 15:5).

Финальный этап 

 27 апреля: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:3, 15:0, 15:5); США — Аргентина 3:0; Чили — Венесуэла 3:-.
 28 апреля: США — Чили 3:1; Бразилия — Венесуэла 3:0; Аргентина — Уругвай 3:-.
 29 апреля: Аргентина — Венесуэла 3:2 (7:15, 14:16, 16:14, 15:6, 16:14); США — Уругвай 3:1 (15:3, 12:15, 15:6, 15:4); Бразилия — Чили 3:1.
 1 мая: Чили — Уругвай 3:0; США — Венесуэла 3:0 (15:12, 15:8, 15:5); Бразилия — Аргентина 3:0 (15:3, 15:5, 15:7).
 2 мая: Венесуэла — Уругвай 3:0 (15:7, 15:8, 15:8); Аргентина — Чили 3:0 (15:8, 15:12, 15:12).
 4 мая: Бразилия — США 3:1 (15:13, 15:13, 4:15, 15:10).

Женщины 

 21 апреля: Бразилия — Мексика 3:0 (15:4, 15:12, 15:1).
 23 апреля: США — Мексика 3:0 (15:12, 16:14, 17:15).
 25 апреля: Бразилия — США 3:1 (12:15, 15:5, 15:10, 15:9).
 26 апреля: Бразилия — Мексика 3:0 (15:4, 15:3, 15:6).
 28 апреля: США — Мексика 3:0 (15:7, 15:9, 15:12).
 3 мая: Бразилия — США 3:1 (12:15, 15:12, 15:4, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Бразилия: Карлос Албано Фейтоза, Децио Виотти ди Азеведо, Фабио Старлинг ди Карвальо, Джузеппе Меццасальма, Ньюдон Эмануэл ди Виктор, Роке Мидлей Марон, Жоан Клаудио Франсиа, Жозиас ди Оливейра Рамальо, Луис Роберто Лима ди Мораэш, Марко Антонио Волпи, Педро Барбоза ди Андраде, Виктор Барчеллос Боргес. Главный тренер — Сами Мелински.

  США: Брайт, Коэн, О'Хара, Колберт, Нельсон, Шиллер, Браун, Хейн, Фридман, Веласко, Даруин, Ван дер Мир.

  Аргентина: Рамос, Флорентино, Сорекулилья, Джудиче, Арландино, Рафаэль, Абахо…

Женщины 
  Бразилия: Элда Мария да Силва Пимента, Эуниче Рондино, Жоана Фрейре ди Карвальо э Силва, Корина Ласперг, Лейла Фернандес Пейшото, Лиа Савинья ди Фрейтас, Марина Консейсао Селистре, Марлен Джинишьян, Норма Роза Вас, Таня Лобо Фагундес, Вера Трезойтко, Силда Ульбрих (Кока).

  США: Беверли, Патрисия, Линда, Мэри, Джанетт, Уорд, Лолрелло, Джейн, Нэнси, Лу, Маргарет.

  Мексика: М.Лерна, Грасиэла, Исабель, Гуадалупе, Гортензия, Роза Мария, Виргиния, Алисия, Георгина…

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Панамериканских играх
1963 год в волейболе
Панамериканские игры 1963
Международные соревнования по волейболу в Бразилии